Xandra is een meisjesnaam, afgeleid van Alexandra.

Bekende naamdraagsters 
 Xandra Jansen, levensgezellin van Herman Brood
 Sandra Reemer, gebruikte Xandra als roep- en artiestennaam 
 Xandra Schutte, hoofdredacteur van Vrij Nederland (2000-2004)

Externe link
 Populariteit, verspreiding en verklaring van de naam Xandra, Nederlandse Voornamenbank, Meertens Instituut.

meisjesnaam